In die Baureihe 1-040 B ordnete die staatliche französische Eisenbahngesellschaft SNCF folgende Lokomotivtypen ein:

 AL G 7.1
 AL G 7.2

Literatur 
 
 
 

040 B
Dampflokomotive Achsfolge D
Schienenfahrzeug (Spurweite 1435 mm)